L'esprit s'amuse (), pièce de théâtre de Noël Coward présentée en  1941 ;
 L'esprit s'amuse (), adaptation au cinéma de la précédente, réalisée par David Lean et sortie en 1945.
 L'esprit s'amuse (), seconde adaptation au cinéma de la pièce de théâtre de Noël Coward, réalisée par Edward Hall et sortie en 2020.